łapcie – rodzaj obuwia
 łapcie – struktura upierzenia nóg, np. u turkota bernburskiego
 Łapcie – wieś w Polsce w województwie podlaskim

Przypisy